Bosser se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean M. Bosser
 Jean Marie Bosser